

Bevölkerungszahlen 
Die Liste der Gemeinden in Paraná gibt die Ergebnisse der Volkszählungen 2000 und 2010 für den brasilianischen Bundesstaat Paraná wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden. Paraná hat mit Stand 2022 insgesamt 399 einzelne Städte, die municípios.

Die letzte, jährlich neu vorgelegte Einwohnerschätzung war vom 1. Juli 2021, deren Zahlen hier nicht berücksichtigt sind. Die nächste Volkszählung war im Zehnjahresrhythmus für 2020 vorgesehen, wurde jedoch wegen der COVID-19-Pandemie verschoben und wird jetzt voraussichtlich Mitte 2022 durchgeführt.

Gemeinden 

Die Sortierung erfolgt primär als Liste der Gemeinden in Paraná nach Einwohnerzahl 2010,  sie kann aber auch alphabetisch nach den Orten und nach den anderen Kriterien wie Fläche oder Meereshöhe sortiert werden.

Die Einwohnerzahlen und die Flächenangaben wurden dem Städte-Portal des IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deutsch: Brasilianisches Institut für Geographie und Statistik) entnommen. Die Koordinaten und die Höhenangaben wurden mit Hilfe eines Google-Maps-Auswertetools ermittelt.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

  Siehe dort die Ortseinträge.

Einzelnachweise 

Parana
 
!